Bieren steht für:

Ortschaften:
 Biere (Bördeland) (ältere Schreibweise Bieren), Ortsteil von Bördeland, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Bieren, Ortsteil von Rödinghausen, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Bierne (niederländisch Bieren), Gemeinde im Département Nord, Frankreich

Personen:
 Ludwig von Bieren (1604–1672), Domherr zu Halberstadt